Vibez – singolo di DaBaby del 2020
 Vibez – singolo di Zayn del 2021